Jim Grahek – amerykański skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1980/1981, kiedy zajął 76. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1980/1981: 76.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Amerykańscy skoczkowie narciarscy